Guerrero înseamnă în limba spaniolă războinic. Se poate referi la

Locuri 
 Argentina:

 Guerrero, Buenos Aires, o localitate în Castelli Partido 

 Mexico:

 Guerrero (stat Mexic), unul din cele 31 de state fedrale ale Mexicului 
 Guerrero, localitate din statul mexican Chihuahua
 Guerrero, localitate din statul mexican Coahuila
 Guerrero, localitate din statul mexican Tamaulipas
 Cuilapan de Guerrero, localitate din statul mexican Oaxaca
 Guerrero Negro, localitate din statul mexican Baja California Sur
 Montecristo de Guerrero, localitate din statul mexican Oaxaca
 Nueva Ciudad Guerrero, localitate din statul mexican Tamaulipas
 Práxedis G. Guerrero, localitate din statul mexican Chihuahua
 Villa Guerrero, localitate din statul mexican Jalisco
 Vicente Guerrero, localitate din statul mexican Tlaxcala
 Metro Guerrero, stație din sistemul metroului din Mexico City

Oameni 

 Álvaro Guerrero, actor mexican
 Francisco Guerrero (compozitor), compozitor spaniol din timpul Renașterii
 Francisco Guerrero Cárdennas, fotbalist spaniol
 Francisco Gabriel Guerrero, fotbalist argentinian
 Gonzalo Guerrero, marinar spaniol care a trăit printre mayași în Chetumal
 Familia Guerrero 
 Gory Guerrero, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Hector Guerrero, Mando Guerrero, Chavo Guerrero Jr., familie de luptători profesioniști (professional wrestlers)
 Hugo Guerrero Martinheitz, jurnalist peruvian
 Julen Guerrero, fost fotbalist spaniol, originar din Țara Bascilor
 José Paolo Guerrero, fotbalist peruvian care joacă actualmente pentru Hamburger SV
 León María Guerrero, om de știință și politician filipinez
 Manuel Amador Guerrero, primul președinte al republicii Panama
 Pedro Guerrero (baseball), fost jucător profesionist din Liga SUA de baseball
 Pedro E. Guerrero, fotograf american care a lucrat cu Frank Lloyd Wright, Alexander Calder și Louise Nevelson
 Práxedis G. Guerrero, lider anarhist din timpul Revoluţiei mexicane
 Vicente Guerrero, cel de-al doilea președinte al Mexicului
 Vladimir Guerrero, jucător de baseball din Republica Dominicană, care joacă pentru echipa Los Angeles Angels din Anaheim, California

Personaje imaginare 

 Două personaje separate prezentate în benzi desenate publicate de Azteca Productions, după cum urmează

 Agustin Guerrero  (benzi desenate), personajul originar El Gato Negro (Pisoiul Negru)
 Francisco Guerrero (benzi desenate), personajul modern El Gato Negro

Nume proprii